


Lista de mai jos conține localitățile din județul Mureș.

Vezi și 
Județele României

Mureș
Localități
 Listă, Localități